Reichhart ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Reichhart (1851–1934), beamteter bayerischer Scharfrichter, Onkel von Johann
 Gottfried Reichhart (1821–1900), österreichischer Ordensgeistlicher (OSB) und Bibliothekar 
 Hans Reichhart (* 1982), deutscher Politiker (CSU), MdL
 Johann Reichhart (1893–1972), einer der letzten Scharfrichter Deutschlands, Neffe von Franz Xaver
 Markus Reichhart (* 1966), deutscher Politiker (Freie Wähler)

Siehe auch:
Reichhardt
Reichhard
Reichharts
Reichart